Nils Möller kan avse någon av följande personer:

Nils Möller (bankdirektör) (1898–1981)
Nils Möller (konstnär) (1917–2004)
Nils Möller (jordbruksforskare) (född 1933)
Nils Peter Möller (1803–1860), domkyrkorganist
Nils Möller (köpman) (1825-1903)